Боннер Олена Георгієвна — (*15.02.1923—†18.06.2011) — правозахисниця, борець за права людини, дружина Андрія Сахарова.
 Боннер Паккі — футболіст, колишній воротар збірної Ірладії
 Сандрін Бонне́р (;  31 травня 1967) — французька акторка кіно.

Див. також 
 Бонер

Прізвища